Боровско може бити:

 Боровско (Рогатица), насљено место у општини Рогатица, Република Српска, БиХ 
 Боровско (Черноочене), насељено место у општини Черноочене,  Крџалијска област, Бугарска